Olen (Bélgica)
Ølen

Desambiguações de topônimos